Lac Amédée peut se référer à :

Hydronymes

Lac Amédée (Australie) (en anglais : Lake Amadeus), un immense lac salé dans la région d'Uluru (Ayers Rocks) au sud-ouest du Territoire du Nord en Australie.

Lac Amédée, plan d’eau de Lac-des-Dix-Milles (territoire non organisé), Matawinie, Lanaudière, Québec.
Lac Amédée, plan d’eau dans Lac-Normand (territoire non organisé), Mékinac, Mauricie, au Québec.
Lac Amédée (Baie-Comeau), plan d’eau de Baie-Comeau (ville), dans la MRC de Manicouagan, Côte-Nord, au Québec.
Lac Amédée, plan d’eau dans La Malbaie (Ville), MRC de Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec.
Lac Amédée, plan d’eau dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec.
Lac Amédée, plan d’eau de Sacré-Cœur (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Lac Amédée, plan d’eau dans Longue-Rive (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Lac Amédée, baie dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec.